Командный чемпионат Европы по шахматам 2005

С 29 июля по 7 августа, в шведском городе Гётеборг, состоялся 15-й Командный чемпионат Европы по шахматам. Чемпионат проводился по швейцарской системе в 9 туров. В чемпионате среди мужчин участвовали 40 команд (3 команды от Швеции). В состав мужской команды России входили: Пётр Свидлер (рейтинг 2738), Алексей Дреев (2698), Александр Мотылёв (2675), Евгений Бареев (2688), Артём Тимофеев (2661).

В чемпионате среди женщин участвовали 26 команд (2 команды от Швеции). В состав женской команды России входили: Александра Костенюк (2516), Надежда Косинцева (2490), Екатерина Ковалевская (2471), Татьяна Косинцева (2477), Алиса Галлямова (2453).

Мужская команда России сыграла неудачно и заняла 14-е место. Женская команда заняла 3-е место.

Чемпионом Европы среди мужчин стала команда Нидерландов, которая играла в составе: Люк ван Вели (2655), Иван Соколов (2691), Сергей Тивяков (2678), Ян Тимман (2625), Эрик ван ден Доэл (2587).

Чемпионом Европы среди женщин стала команда Польши, которая играла в составе: Ивета Радзиевич (2447), Моника Соцко (2465), Йолянта Завадская (2402), Марта Зелиньска (2410), Иоанна Двораковская (2401).

Таблица результатов Чемпионата Европы

Чемпионаты Европы по шахматам
2005
29
2005 год в шахматах
Шахматы